Angostura peut désigner :

Toponymes

Villa La Angostura, ville de la province de Neuquén, chef-lieu du département de Los Lagos.

Angostura, ville du département d'Antioquia.

Angostura, site de la vallée centrale du Costa Rica, sur les flancs du volcan Turrialba.

Angostura, quartier de la ville de Balmaseda, au pays basque.

Angostura, ancien nom de Ciudad Bolívar, capitale de l'État de Bolívar ;
 Bolivariano Angostura, une des 11 municipalités de l'État de Bolívar ;
 Pont d'Angostura,  pont suspendu reliant les deux États d'Anzoátegui et de Bolívar au-dessus du fleuve Orénoque.

Navires 
 Angostura, une corvette de la marine brésilienne (1955 - 2004) ;
 Angostura, un sous-marin de la marine brésilienne de classe Riachuelo. Son lancement est prévu pour l’année 2022.

Autres 
 Angostura, un genre de plantes médicinales incluant les espèces Angostura alipes et Angostura trifoliata ;
 Angostura : une boisson alcoolisée ;
 Angostura désigne aussi, par métonymie, le congrès qui débuta le  dans cette ville sous la présidence de Simón Bolívar
.

Notes 

Homonymie de toponyme